Als Schwedischer Fußballpokal wird bezeichnet:

 Schwedischer Fußballpokal der Männer, vom Svenska Fotbollförbundet ausgetragener Pokalwettbewerb für Männer-Vereinsmannschaften
 Schwedischer Fußballpokal der Frauen, vom Svenska Fotbollförbundet ausgetragener Pokalwettbewerb für Frauen-Vereinsmannschaften
 Copa Suecia, während der in Schweden stattfindenden Weltmeisterschaft 1958 einmalig in Argentinien ausgetragener Wettbewerb für Vereinsmannschaften